PHD ou PhD est un sigle pouvant désigner :
 Philosophiæ doctor (ou doctor philosophiæ ; abrégé PhD ou Ph. D. ; littéralement « doctorat en philosophie ») est, dans le système universitaire anglo-saxon ou franco-canadien, l'intitulé le plus courant d'un diplôme de doctorat.
 par référence au diplôme, la bande dessinée Piled Higher and Deeper
 le code IATA de l'aéroport de New Philadelphia.